Три́ша Ли Фи́шер (; 26 декабря 1968, Бербанк, Калифорния, США) — американская , , , ,  и .

Ранние годы 
Триша Ли Фишер родилась в Бербанке, штат Калифорния, в семье певца Эдди Фишера (1928—2010) и актрисы Конни Стивенс (род. 1938), которые развелись, когда ей было пять месяцев. У Фишер есть старшая сестра — актриса Джоэли Фишер (род. 1967), а также старшие единокровные сестра и брат от первого брака отца с актрисой Дебби Рейнольдс — актёры Кэрри Фишер (1956—2016) и  (род. 1958). Бабушка и дедушка Фишер по отцовской линии были русско-еврейскими иммигрантами, со стороны матери имеет ирландские и итальянские корни. В детстве Триша и её сестра Джоэли начали выступать на сцене в шоу своей матери в Лас-Вегасе. Они путешествовали по миру со своей матерью, посещая множество разных школ и имея наставников. Обе девочки позже продолжили обучение в средней школе Беверли-Хиллз.

Карьера 
Начиная с 1985 года, Фишер сыграла более чем в тридцати фильмах и телесериалах, занимается озвучиванием и дубляжом фильмов, играет в различных театральных постановках.

Фишер также является певицей в жанрах поп- и танцевальной музыки. В 1986 году она исполнила заглавную песню к фильму «Большая умница», в котором сыграла главную роль Дафни Зиглер. В 1990 году выпустила два студийных альбома: «Tricia Leigh Fisher» и «Dreams».

Личная жизнь 
С 12 августа 2007 года Фишер замужем за актёром . У неё есть два сына: Холден Шабо (род. 23 августа 2002) от предыдущих отношений и Уайлдер Темз (род. 30 мая 2009) от брака с Темзом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Исполнители Atco Records
Поп-вокалисты США
Фишер (актёрская семья)
Дети-актёры США
Музыканты танцевальной музыки США
Киноактрисы США
Участники реалити-шоу США